

Sigle 

OMS, sigle composé des trois lettres O, M et S, peut faire référence à :
 Organisation mondiale de la santé, une organisation internationale chargée des problèmes de santé dans le monde, établie à Genève en Suisse ;
 OMS, un arrêt sur la ligne 8 des Transports publics genevois ;
 OMS, une bande dessinée créée par F. Nusselein et Claude Pascal relatant l'histoire de médecins de l'OMS ;
 Omskavia Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Omsk en Russie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Œdème des membres supérieurs, selon la liste des abréviations en médecine ;
 OMS, un logiciel utilisant les bibliothèques vidéos libres Liba52 et Libmpeg2.
 Dans le contexte du commerce en ligne, OMS est le sigle de Order Management System

Patronyme 

 Marcel Oms (1931-1993), un historien et critique de cinéma français.

Toponyme 

 Oms, une commune des Pyrénées-Orientales.